Ecos - uma palavra
Echoes

Desambiguação